OEI ist eine Abkürzung für:

 mehrere Osteuropa-Institute
 die Österreich Institute
 Organisation iberoamerikanischer Staaten (, ), eine Unterorganisation des Iberoamerika-Gipfels
 One Engine Inactive/One Engine Inoperative, auch OEO (One Engine Out), Flugzustand bei dem ein Triebwerk ausgefallen ist

Oei ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Oei (* 1966), deutscher Philosoph

OEI